Le tournoi de double mixte des Championnats du monde de badminton 2019 se tient du 19 au 25 août 2019 à la Halle Saint-Jacques de Bâle en Suisse.

Têtes de série
Voici la liste des paires têtes de série, suivant le classement mondial au 30 juillet 2019, et leurs résultats dans la compétition.

Tableau

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Demi-finales et finale

Nations par tour
Les têtes de série entrent dans la compétition au deuxième tour, ce qui explique les augmentations du nombre de paires entre le premier et le deuxième tour.

Notes et références

Lien externe
Tableau du double mixte sur tournamentsoftware.com

Championnats du monde de badminton 2019